В 2011 году было открыто 189 экзопланеты.

Этот год в планетологии примечателен множеством важных событий, среди которых:
 первая достоверно каменистая экзопланета (Kepler-10b), открытая телескопом Кеплер;
 измерена точная температура (3200°C) самой горячей планеты (WASP-33 b), известной на данный момент;
 создана модель горячих юпитеров, объясняющая их крупные размеры;
 первая шести-транзитная экзопланетная система, открытая телескопом Кеплер у звезды Kepler-11;
 на двух астрономических конференциях, прошедших в феврале и декабре 2011 года и посвящённых работе телескопа Кеплер, было анонсировано в общей сложности 2329 кандидатов в экзопланеты, 68 из которых по массе и размерам сравнимы с Землёй, а к концу года за вычетом подтверждённых планет число кандидатов составило 2326 штук;
 обнаружена самая плотная экзопланета — 55 Рака e, по средней плотности обгоняющую Землю в два раза, то есть приближающуюся по этому параметру к свинцу;
 моделирование планеты Глизе 581 d показало, что на её поверхности могут существовать водяные океаны, а в атмосфере — облака и осадки;
 анонсировано открытие десяти планет, не обращающихся вокруг родительских звёзд;
 астрономы установили, что открытая в 2006 году экзопланета TrES-2 b является самой тёмной среди объектов такого рода;
 объявлено о первой надёжно подтверждённой планете (Kepler-16 b), обращающейся сразу вокруг двух звёзд;
 любители астрономии открыли две планеты (KIC 10905746 b и KIC 6185331 b) в рамка проекта Planet Hunters, проанализировав данные телескопа Kepler;
 в газо-пылевых рукавах звезды SAO 206462 обнаружено формирование двух планет;
 впервые сфотографировано формирование экзопланеты, получившей название LKCA 15 b;
 найдена потенциально обитаемая суперземля Gliese 667C c;
 телескопом «Кеплер» обнаружена планета (Kepler-22 b), по своим параметрам похожая на Землю, которая находится в обитаемой зоне вокруг звезды Kepler-22;
 открыт первый горячий юпитер (KOI-254 b), обращающийся вокруг красного карлика KOI-254;
 открыта первая «миниземля» — планета (Kepler-20 b), по размерам уступающая нашей Земле;
 в системе KOI-55 обнаружены две выжившие планеты после расширения звезды до стадии красного гиганта.

Планеты, открытые транзитным методом 
Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Планеты из одной и той же системы отсортированы по увеличению периода обращения. Жёлтым цветом выделены кратные планетные системы.

Планеты, открытые методом Доплера

Планеты, открытые гравитационным микролинзированием

Планеты, открытые прямым наблюдением

Планеты, открытые методом тайминга звёздных пульсаций

См. также 
 Список экзопланет, открытых в 2007 году
 Список экзопланет, открытых в 2008 году
 Список экзопланет, открытых в 2009 году
 Список экзопланет, открытых в 2010 году
 Список экзопланет, открытых в 2012 году

Примечания

Ссылки 

 Каталог внесолнечных планет
 Обзор методик поиска внесолнечных планет
 http://exoplanets.org/
 The Extrasolar Planets Encyclopaedia
 Экзопланеты по Воробьевой

2011